Godspeed on the Devil's Thunder е осми студиен албум на британската екстремна група Cradle Of Filth. Издаден на 27 октомври 2008 г. от Roadrunner Records. Подзаглавието на изданието е „The Life and Crimes of Gilles de Rais“ и е пряко свързано с концепцията на албума, който разказва живота на Жил дьо Ре. Той е френски благородник, живял през 15 век, бил се на страната на Жана д'Арк, но по-известен с това, че е сериен убиец, сатанист и сексуално извратен, за което по-късно бива екзекутиран. Това е трети концептуален албум след Cruelty and the Beast (1998) и Midian (2000). Името на албума идва от посланието, което Дани Филт оставя, когато подписва писмата си.

Албумът дебютира на 48-о място в класацията на Билборд 200, реализирайки в първата седмица от излизането си продажби от 11 000 копия.

Състав 
 Дани Филт – вокали
 Пол Алендър – китара
 Дейв Пайбъс – бас
 Мартин Шкарупка – барабани
 Сара Дева – бек вокали

Допълнителен персонал 
 Марк Робсън – клавиши

Песни

Специален бонус диск

Позиции в класациите

Албум

Бележки 

Албуми на Крейдъл ъф Филт
Музикални албуми от 2008 година